Die  Nielsen Pro Tennis Championships 2011 waren die 20. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers in Winnetka. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde vom 26. Juni bis 2. Juli 2011 im Freien ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für das Einzelturnier fand im Vorfeld eine Qualifikationsrunde mit 30 Teilnehmern statt, bei der sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt wie im Jahr zuvor 50.000 US-Dollar.

Das Einzelturnier gewann der über eine Wildcard an Position zwei gesetzte US-Amerikaner James Blake, der im Finale seinen an Position fünf gesetzten Landsmann Bobby Reynolds in zwei Sätzen bezwang. Dies war der achte Challenger-Titel im Einzel seiner Karriere und der zweite in dieser Saison. Vorjahressieger Brian Dabul schied an Position sechs gesetzt bereits in der ersten Runde aus.

In der Doppelkonkurrenz setzte sich die topgesetzte Paarung bestehend aus Treat Huey und Einzelfinalist Reynolds in zwei Sätzen gegen die an Position zwei gesetzten Jordan Kerr und Travis Parrott durch. Dies war für Huey der neunte Challenger-Titel seiner Karriere und der vierte in dieser Saison. Für Reynolds war es der 22. Karrieretitel im Doppel in dieser Kategorie und ebenfalls der vierte der Saison. Es war ihr erster gemeinsamer Turniererfolg. Die Vorjahressieger Ryler DeHeart und Pierre-Ludovic Duclos spielten in dieser Konstellation nicht in diesem Jahr mit. Während DeHeart ganz auf eine Teilnahme verzichtete, scheiterte Duclos mit seinem diesjährigen Partner Alex Kuznetsov in der ersten Runde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 85 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 87 kB)
 Turnierplan der Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 85 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Winnetka (Illinois)